Jean Boizeau (1918-1980), journaliste français ;
Léandre Boizeau (1940-), écrivain français.